

Села:
 Будилів — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Будилів — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район

Будилів — сільська гміна у Бережанському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої